Lasse Aagaard kan henvise til

 Lasse Aagaard (komponist, født 1967), en dansk komponist
 Lasse Aagaard (komponist, født 1986), en dansk komponist